Schneidergraben ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Schneidergraben (Altmühl), linker Zufluss der Altmühl bei Preuntsfelden, Gemeinde Windelsbach, Landkreis Ansbach, Bayern
 Schneidergraben (Buchenbach), rechter Nebenstrang-Oberlauf des danach zunächst noch Riedgraben genannten Buchenbachs (zum Main) bis zum Buchgrund auf der Gemarkung von Waldzell, Gemeinde Steinfeld, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Schneidergraben (Moschelbach), linker Zufluss des Moschelbachs (zur Alsenz) vor Gundersweiler, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Schneidergraben (Regen), rechter Zufluss in einen Altarm des Regen bei Hirschling, Markt Regenstauf, Landkreis Regensburg, Bayern

Ähnliche Namen:
 Scneiderwasengraben, rechter  Zufluss des Lanzenbachs vor Oberspeltach, Gemeinde Frankenhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Weiherschneidergraben (Haselbach), rechter Zufluss des Haselbachs (zum Hochbach, zur Strogen) bei Haselbach, Gemeinde Bockhorn, Landkreis Erding, Bayern

Ort:
 Schneidergraben (Gemeinde Kleinzell), Ortsteil der Gemeinde Kleinzell, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich

Siehe auch:
 Schneiderbach